Schlössli (schweizerdeutscher Diminutiv von ‚Schloss‘) steht für:

 Schlössli Aarau
 Schlössli Bremgarten
 Schlössli Niederurnen, Glarus Nord-Niederurnen
 Schlössli Parpan
 Schlössli Wörth
 Schlössli (Basel), Einrichtung der Heilsarmee auf dem Bruderholz bei Basel

Siehe auch:
 Schlößl
 Schlössle
 Schlösslein